В парному розряді жіночого тенісного турніру Western Australian National Panasonic 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Барбара Поттер і Шерон Волш-Піт виграли титул, у фіналі перемігши пару Бетсі Нагелсен і Кенді Рейнолдс 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (2-ге коло)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (чемпіонки)
 Бетсі Нагелсен /  Кенді Рейнолдс (фінал)

 Шеррі Екер /  Пола Сміт (1-ше коло)
 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (чвертьфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Енн Вайт (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Western Australian National Panasonic